

Autostrade 
 A34 – autostrada italiana Villesse-Gorizia
 A34 – autostrada francese Reims-Charleville-Mézières

Codici 
 A34 – codice che designa l'osservatorio astronomico di Großhabersdorf
 A34 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese